Wyścig na 50 metrów stylem klasycznym mężczyzn podczas Mistrzostw Europy w Pływaniu 2012 rozegrany został w dniach 25 – 26 maja. Wzięło w nim udział 52 sportowców z 27 krajów.

Terminarz

Wyniki

Eliminacje 
Wyścigi eliminacyjne odbyły się 25 maja o godzinie 10:45. Do półfinałów kwalifikowano zawodników z szesnastoma najlepszymi wynikami, maksymalnie dwóch z jednego kraju. Na tym etapie rozgrywek czterech pływaków ustanowiło rekordy krajowe. Byli to: Estończyk Filipp Provorkov (27.93), Białorusin Viktar Vabishchevich (28.03), Portugalczyk Carlos Esteves Almeida (28.43) oraz Luksemburczyk Laurent Carnol (28.57).

Półfinały 
Półfinały rozegrano 25 maja o godzinie 18:21. Do finału kwalifikowano zawodników z ośmioma najlepszymi wynikami.

Dogrywka 
W półfinałach Ukrainiec Walerij Dymo oraz Mołdawianin Dragos Agache uzyskali ten sam rezultat (27.99) i wspólnie zajęli ósme miejsce. Aby wyłonić ostatniego zawodnika z kwalifikacją, przeprowadzono dogrywkę.

Finał 
Finał odbył się 26 maja o godzinie 18:30.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki mistrzostw

Mistrzostwa Europy w Pływaniu 2012